Gestas (zły łotr) – postać biblijna
 Gestas – miejscowość i gmina we Francji